Don Gregorio est une ville de République dominicaine.
 Don Gregorio est le titre parfois donné à l'opéra de Gaetano Donizetti L'ajo nell'imbarazzo.

Voir aussi 
 Gregorio